Гамбит слона — шахматный дебют, разновидность принятого королевского гамбита в шахматах, начинающаяся ходами:  1. e2-e4 e7-e52. f2-f4 e5:f43. Cf1-c4.

Относится к открытым началам.

Характеризуя идеи дебюта, русский мастер и теоретик Э. С. Шифферс писал: «В гамбите коня 3. Кf3 предупреждает шах ферзём на h4. В гамбите слона этот ход допускается с тем, чтобы отступить королём на f1, потом оттеснить ферзя ходом Кf3, выигрывая время для развития».

На гамбит слона у чёрных есть ряд возражений:
 3. …Фd8-h4+ — классическая защита. Белые продолжают 4.Kpe1-f1
 3. …f7-f5 — см. контргамбит Лопеса.
 3. … Kc6 — защита Мориана
 3. …d7-d5 — см. гамбит Бледова.
 3. … Kf6 — сильнейшее продолжение. Далее чаще всего следует 4. Kb1-c3 c7-c6

См. также 
 Королевский гамбит
 Бессмертная партия
 Дебют слона

Примечания

Литература 
 Панов В., Эстрин Я., Калиниченко Н. Курс дебютов. М.: Андреевский флаг, 1993. Стр. 23-25
 Keres P., Nei I. Dreispringerspiel bis Königsgambit. Berlin: Sportverlag, 1977. S. 298—306
 

Королевский гамбит